Рогожкін Вадим Олексійович (1988—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Рогожкін Микола Євгенович (*1952) — генерал армії РФ.
 Рогожкіна Наталія Сергіївна (*1974) — російська актриса, заслужена артистка РФ.
 Рогожкін Олександр Володимирович (*1949) — радянський та російський кінорежисер та сценарист.